Notte d'inferno (A Royal Romance) – film del 1929 diretto da Erle C. Kenton
 Notte d'inferno (Liebling der Götter) – film del 1960 diretto da Gottfried Reinhardt